Alue Ie Puteh (Baktiya), een plaats in Indonesië
Alue Ie Puteh (Manyak Payed), een plaats in Indonesië